Утевський (жіноча форма Утевська) — єврейське прізвище, походить від селища Уть (зараз в Гомельській області, Білорусь).
 Утевський Арон Михайлович (1904—1988) — український радянський біохімік.
 Утевська Паола Володимирівна (1911—2011) — українська дитяча письменниця.